Die Saison 1994/95 war die 20. Spielzeit der österreichischen Schachstaatsliga A. Aus der Staatsliga B waren der SC Fischer Wien und der SK VÖEST Linz aufgestiegen.

Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, während der SV Straßenbahn Graz und der 1. SSK Mozart abstiegen.

Der Titelverteidiger SC Margareten gewann mit einem halben Punkt Vorsprung erneut die Meisterschaft.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen Staatsliga A im Schach 1994/95.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 22. und 23. Oktober, 12. und 13. November 1994, 28. und 29. Januar, 24., 25. und 26. Februar sowie 25. und 26. März 1995.

Abschlusstabelle 

Anmerkungen:

Kreuztabelle

Qualifikationsturnier zur Staatsliga A 1995/96 

Das Qualifikationsturnier zur Staatsliga A fand vom 21. bis 23. April statt. Die Teilnehmer waren der ESV Austria Graz (Sieger der Staatsliga B Süd), der SK Hohenems (Sieger der Staatsliga B West) und mit dem SC Wien-Donaustadt sowie dem ATSV Stein/Steyr die beiden Erstplatzierten der Staatsliga B Ost. Hohenems und ESV Graz sicherten sich die beiden ersten Plätze und stiegen damit in die Staatsliga A auf.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com
 Ergebnisse des Qualifikationsturniers in Schachsport 27/13, Seite 6 (PDF; 2,4 MB)

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 1994
Schachveranstaltung 1995
Sportsaison 1994/95